Triangulus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Smith 1906. Triangulus ingår i familjen Lernaeodiscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Triangulus